Beswodiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Beswodowka/Безводовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Beswodiwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Beswodiwka (Itschnja)